Санчо VI од Наваре (, 21. април 1132- Памплона, 27. јун 1194) је био краљ Наваре из династије Хименез. Био је син Гарсија Рамирез од Наваре и Маргарите од Егла.

Породично стабло 

Рођени 1132.
Умрли 1194.
Династија Хименез
Династија Хименез
Владари Наваре